Lysiana är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Lysiana ingår i familjen Loranthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsordningen
Lysiana